Джин Сіммонс :
 Джин Сіммонс (нар. 1949) — американський рок-музикант.
 Джин Сіммонс (1929—2010) — англійська акторка.